Christophe es un nombre propio, que puede referirse a:

Personas 
  Henri Christophe (1767–1820), rey de Haití
  Christophe (1940-2020), músico francés, cuyo verdadero nombre fue Daniel Bevilacqua;
  Christophe, dibujante francés, cuyo verdadero nombre es Georges Colomb.
  Christophe Dugua, contemporáneo francés, (1986-) personaje excepcional.

Otros 
 Jean Christophe, novela de Romain Rolland publicada entre 1904 y 1912.